Чайхана — заклад громадського харчування, чайна у Середній Азії
 Чайхана — село, Сариагаський район, Південно-Казахстанська область, Казахстан